Guaviare – departament w Kolumbii
 Guaviare – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Guainía
 Guaviare – rzeka